Tenderloin is Engels voor zowel ossenhaas als fricandeau. Het kan daarnaast verwijzen naar:
 Tenderloin (film), een misdaadfilm van Michael Curtiz uit 1928
 Tenderloin (musical), een musical uit 1960 die zich in de gelijknamige buurt in New York afspeelt
 Tenderloin (New York), een voormalige prostitutiebuurt in het New Yorkse stadsdeel Manhattan
 Tenderloin (San Francisco), een buurt in downtown San Francisco
 Tenderloin (band), band uit Kansas (jaren 90)